Perdus dans l'espace désigne :

 Séries télévisées
 Perdus dans l'espace (Lost in Space) série télévisée créée par Irwin Allen (1965-1968)
 Perdus dans l'espace (Lost in Space) série télévisée créée par Matt Sazama et Burk Sharpless (2018), remake de la série du même titre d’Irwin Allen

 Film
 Perdus dans l'espace (Lost in Space) film de Stephen Hopkins (1998), d'après la série télévisée d’Irwin Allen